Alan Taylor peut désigner :
 Alan Taylor (né en 1955), historien américain ;
 Alan Taylor (né en 1965), réalisateur américain ;
 Alan D. Taylor (né en 1947), mathématicien américain ;
 Alan J. P. Taylor (1906-1990), historien britannique.